El término quesillo puede referirse a:

Quesillo, queso artesanal que se presenta en planchas elongadas y planas, elaborado en los Valles Calchaquíes, noroeste de la República Argentina.
Quesillo, nombre que recibe en Chile el queso fresco.
Quesillo cochabambino, queso artesanal de aspecto rugoso elaborado en el valle de Cochabamba, Bolivia.
Quesillo nicaragüense, comida típica de Nicaragua a base de leche, crema, cebolla cocida y sal.
Quesillo venezolano, postre típico de Venezuela similar a un flan a base de leche condensada.
Quesillo yaguareño, queso semiblando que se envuelve en hojas de plátano.
Queso Oaxaca, queso blanco de origen mexicano, de largas tiras y ovillado.